Zwischen zwei Welten ist Titel folgender Werke:

 Zwischen zwei Welten (Budrys), Roman von Algis Budry von 1958
 Zwischen zwei Welten (Sutermeister), Novelle von Hans Martin Sutermeister von 1942
 Zwischen zwei Welten (1944), US-amerikanischer Film von Edward A. Blatt
 Zwischen zwei Welten (2008), französisch/sri-lankischer Film von Vimukthi Jayasundra
 John Carter – Zwischen zwei Welten, US-amerikanischer Film von Andrew Stanton
 Unsichtbar – Zwischen zwei Welten, US-amerikanischer Film von David S. Goyer
 Tatort: Zwischen zwei Welten, Folge der Fernsehreihe Tatort von 2014